Ricardo Rodríguez (compositor) (1879-1951), compositor argenti
 Ricardo Rodríguez de la Vega (1942-1962), pilot d'automobilisme mexicà
 Ricardo Rodríguez Suárez (1974), entrenador de futbol català
 Ricardo Iván Rodríguez Araya (1992), futbolista suís